Régiment de Chars de Combat – Reggimento Carri da Combattimento dell'esercito francese
 Regional Cooperation Council – Consiglio di cooperazione regionale
 Reinforced carbon-carbon –  pannelli rinforzati carbonio-carbonio utilizzati nello Space Shuttle
 Renal cell carcinoma – carcinoma delle cellule renali, il tipo più comune di cancro del rene
 Rescue coordination centre – Centro coordinamento soccorso, in aviazione
 Rinnovamento carismatico cattolico – movimento della chiesa cattolica
 River continuum concept, modello del continuum fluviale utilizzato nello studio del continuum ecologico in ambito idrologico.
 Rolled compacted concrete – calcestruzzo rullato compattato, tecnologia usata nella costruzione di dighe
 Router Control Center – in informatica, nodo supervisore presente nell'algoritmo di instradamento centralizzato che ha il compito di definire il percorso dei vai pacchetti